Переброска части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию (поворот сибирских рек) — неосуществлённый советский проект, направленный на обеспечение водой засушливых регионов страны. Один из самых грандиозных неосуществлённых инженерных и строительных проектов XX века.

Проект переброски стока северных рек изначально планировалось реализовать на территории Европейской части России. Авторы и сторонники проекта утверждали, что переброска стока северных рек Европейской части России в  Волгу позволит приостановить уменьшение уровня Каспийского моря и использовать волжскую воду для ирригационного канала «Волга—Дон 2» и канала «Волга—Чограй». Проект канала «Волга-Чограй» был наиболее близок к реализации, однако был приостановлен из-за общественной критики проекта .

История 
Впервые проект переброски части стока Оби и Иртыша в бассейн Аральского моря был разработан выпускником Киевского университета Я. Г. Демченко в 1868 году. Первоначальный вариант проекта он предложил в своём сочинении «О климате России», когда учился в седьмом классе 1-й Киевской гимназии, а в 1871 году издал книгу «О наводнении Арало-Каспийской низменности для улучшения климата прилежащих стран» (второе издание которой вышло в 1900 году).

В 1948 году российский географ академик В. А. Обручев написал о такой возможности Сталину, но тот не уделил проекту особого внимания.

В 1950-х годах казахский академик Шафик Чокин вновь поднял этот вопрос. Разными институтами были разработаны несколько возможных схем переброски рек. В 1960-х годах расход воды на орошение в Казахстане и Узбекистане резко увеличился, в связи с чем по данному вопросу были проведены всесоюзные совещания в Ташкенте, Алма-Ате, Москве, Новосибирске.

В 1968 году пленум ЦК КПСС дал поручение Госплану, Академии наук СССР и другим организациям разработать план перераспределения стока рек. В «Основных направлениях развития естественных и общественных наук на 1971—1975 годы» среди важнейших проблем географических исследований упомянуты:
 «Межбассейновая переброска разных вод для водоснабжения и регулирования режимов Аральского и Каспийского морей» и
 «Борьба со вторичным засолением, прогноз общего режима Аральского моря».

24 мая 1970 года принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 612 «О перспективах развития мелиорации земель, регулирования и перераспределения стока рек в 1971—1985 гг.» «В нём была объявлена первоочередная необходимость переброски 25 кубокилометров воды в год к 1985 г.»

В 1968 году вступил в эксплуатацию оросительно-обводнительный канал Иртыш — Караганда, построенный по инициативе Казахского научно-исследовательского института энергетики. Этот канал можно рассматривать как выполненную часть проекта по обеспечению водой центрального Казахстана.

В 1976 году на XXV съезде КПСС был выбран конечный проект из четырёх предложенных и принято решение о начале работ по осуществлению проекта. В том же 1976 году Генеральным проектировщиком назначен Союзгипроводхоз, а обеспечение проектной деятельности включено в «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг.»

Для рассмотрения ТЭО «Территориальное перераспределение части свободного стока рек Оби и Иртыша» при Госплане СССР была создана Государственная экспертная комиссия АН СССР, ГКНТ при Совете Министров СССР и Госстроя СССР. Комиссия одобрила ТЭО Минводхоза СССР.

14 августа 1986 года на специальном заседании Политбюро ЦК КПСС было решено прекратить работы. В принятии такого решения сыграли роль и многочисленные публикации в перестроечной прессе, авторы которых высказывались против проекта и утверждали, что он катастрофичен с экологической точки зрения. Группа противников переброски — представителей столичной интеллигенции — организовала кампанию по доведению до сведения людей, принимавших ключевые решения (Президиум АН СССР, Совет Министров), фактов грубых ошибок, допущенных при разработке всей проектной документации Минводхоза. В частности, были подготовлены отрицательные экспертные заключения пяти отделений Академии Наук СССР. Группа академиков подписала подготовленное активным противником проекта акад. А. Л. Яншиным (по специальности — геологом) письмо в ЦК «О катастрофических последствиях переброски части стока северных рек». Академик Л. С. Понтрягин написал личное письмо М. С. Горбачёву с критикой проекта.

По свидетельству Николая Байбакова, А. Н. Косыгин считал, что проект нанесёт непоправимый ущерб экологии.

В 2002 году идею призвал реанимировать мэр города Москвы Юрий Лужков. 4 июля 2009 года в ходе визита в Астану он представил свою книгу «Вода и мир». Во время презентации книги Лужков снова высказался в поддержку проекта по переброске части стока сибирских рек в Центральную Азию.

В сентябре 2010 года Президент РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости восстановления разрушенной системы мелиорации: «К сожалению, система мелиорации, которая была создана в советский период, деградировала, была разрушена. Нам нужно будет её сейчас воссоздавать». Медведев поручил правительству России разработать соответствующий комплекс мер, отметив: «Если засушливый период продолжится, то нам без мелиорации просто не выжить». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил российскому лидеру Дмитрию Медведеву вернуться к проекту переброски потоков сибирских рек в южные регионы России и Казахстана, обсуждавшемуся ещё в советское время: «В перспективе, Дмитрий Анатольевич, эта проблема может оказаться очень большой, необходимой для обеспечения питьевой водой всего Центрально-Азиатского региона». Медведев заметил, что Россия открыта к обсуждению различных вариантов решения проблемы засухи, включая «некоторые прежние идеи, которые в какой-то момент были спрятаны под сукном».

Описание 
Основная цель проекта состояла в направлении части стока сибирских рек (Иртыша, Оби, Тобола, Ишима и других) в регионы страны, остро нуждающиеся в пресной воде. Проект был разработан Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР (Минводхоз). В это же время готовилось грандиозное строительство системы каналов и водохранилищ, которые позволили бы перебросить воду рек северной части Западно-Сибирской равнины в Аральское море.

Задачи проекта:
 Транспортировка воды в Курганскую, Челябинскую и Омскую области России с целью орошения и обеспечения водой малых городов;
 Транспортировка пресной воды в Казахстан, Узбекистан и Туркмению с целью орошения;
 Открытие судоходства по каналу «Азия» (Карское море—Каспийское море—Персидский залив).

Над проектом работали около 20 лет более 160 организаций СССР, в том числе 48 проектно-изыскательских и 112 научно-исследовательских институтов (в их числе 32 института Академии Наук СССР), 32 союзных министерства и 9 министерств союзных республик. Было подготовлено 50 томов текстовых материалов, расчётов и прикладных научных исследований и 10 альбомов карт и чертежей. Руководство разработкой проекта осуществлял его официальный заказчик — Минводхоз. «Схему комплексного использования вод бассейна Аральского моря» готовил институт «Средазгипроводхлопок».

Канал «Сибирь — Средняя Азия» 
Канал «Сибирь — Средняя Азия» был первым этапом проекта и представлял собой строительство водного канала из Оби через Казахстан на юг — в Узбекистан. Канал должен был быть судоходным.

 Длина канала — 2550 км.
 Ширина — 130—300 м.
 Глубина — 15 м.
 Пропускная способность — 1150 м³/с.

Предварительная стоимость проекта (водоподача, распределение, сельхозстроительство и освоение, объекты АПК), равнялась 32,8 млрд рублей, в том числе: на территории РСФСР — 8,3 млрд, Казахстана — 11,2 млрд и Средней Азии — 13,3 млрд. Выгода от проекта оценивалась в 7,6 млрд рублей чистого дохода ежегодно. Среднегодовая рентабельность канала — 16 % (по расчётам Госплана СССР (Захаров С. Н.) и Совинтервода (Рыскулова Д. М.)).

Единственным частично осуществлённым участком проекта явился Кулундинский канал.

Анти-Иртыш 
Анти-Иртыш — второй этап проекта. Воду планировали направлять вспять по Иртышу, затем по Тургайскому прогибу в Казахстан, к Амударье и Сырдарье.

Предполагалось возвести гидроузел, 10 насосных станций, канал и одно регулирующее водохранилище.

Единственным частично осуществлённым участком этого проекта является канал «Иртыш — Караганда»

Критика 
По мнению специально изучавших этот проект экологов — А. Яблокова, директора ИВЭП СО РАН Ю. Винокурова и других — осуществление проекта вызовет следующие неблагоприятные последствия:
 затопление сельскохозяйственных и лесных угодий водохранилищами;
 подъём грунтовых вод на всём протяжении канала с подтоплением близлежащих населённых пунктов и автотрасс;
 гибель ценных пород рыбы в бассейне реки Оби, что приведёт в частности к нарушению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов сибирского Севера;
 непредсказуемое изменение режима вечной мерзлоты;
 повышение солёности вод Северного Ледовитого океана;
 изменения климата, изменение ледового покрова в Обской губе и Карском море;
 формирование на территории Казахстана и Средней Азии вдоль трассы канала массивов болот и солончаков;
 нарушение видового состава флоры и фауны на территориях, по которым должен пройти канал.

Последствия отказа от проекта

Перспективы 
По оценкам специалистов комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, к 2020 году ожидается снижение располагаемых ресурсов поверхностных вод Казахстана с 100 км³ до 70 км³. Когда в Афганистане закончится война, на свои нужды страна будет забирать воду из Амударьи, тогда в Узбекистане запасы пресной воды уменьшатся в два раза.

На пресс-конференции 4 сентября 2006 года в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что необходимо вновь рассмотреть вопрос о повороте сибирских рек в Центральную Азию.

В октябре 2008 года Юрий Лужков представил свою новую книгу «Вода и мир», посвящённую возрождению плана переброса части стока сибирских рек на юг, однако по мнению члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна, подобные проекты лишь в редких случаях оказываются экономически приемлемыми.

В ноябре 2008 года в Узбекистане состоялось представление проекта судоходного канала Обь — Сырдарья — Амударья — Каспийское море. Канал проходит по маршруту: Тургайская долина — пересечение Сырдарьи западнее Джусалы — пересечение Амударьи в районе Дашагуз — затем по Узбою канал выходит к порту Туркменбашы на Каспийском море. Расчётная глубина канала 15 м, ширина свыше 100 м, проектные потери воды на фильтрацию и испарение не более 7 %. Параллельно каналу предлагается также построить автомагистраль и железную дорогу, которые вместе с каналом образуют «транспортный коридор». Ориентировочная стоимость строительства судоходного канала и объектов производительных сил 100—150 млрд долл. США, длительность строительства — 10 лет, ожидаемая среднегодовая прибыль — 7—10 млрд долл. США, окупаемость проекта через 15—20 лет после окончания строительства.

См. также 
 Канал Иртыш — Караганда, который можно рассматривать как выполненную часть проекта
 Поворот китайских рек
 Атлантропа
 НАВАПА
 Канал Печора — Кама

Примечания

Литература 
 Воды сибирских рек - пустыням Средней Азии [Текст] : Материал к лекции / М. М. Давыдов ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Ленингр. отд-ние. - Ленинград : [б. и.], 1952. - 16 с.; 28 см. 
 Gerasimov I.P., Gindin A.M. The problem of transferring runoff from Northern and Siberian rivers to the arid regions of the European USSR, Soviet Central Asia and Kazakhstan // Environmental effects of complex river development. Boulder, 1977. P. 59-70.
 Кошелев А. П. О первом проекте переброски сибирских вод в Арало-Каспийский бассейн // Вопросы истории естествознания и техники, 1985, № 3.
 Воробьёв Д. В. Когда государство спорит с собой: Дебаты о проекте «поворота рек»  // Неприкосновенный запас, 2006, № 2 (46).
 
 Е. Ф. Мищенко, А. С. Мищенко, М. И. Зеликин. Адекватность математических моделей в теории управления, физике и экологии. // Матем. обр., 2019, № 4(92), 2-16.
 Морозова М. Ю. Западная Сибирь — Приаралье: возрождение «проекта века»? // Восток. 1999. № 6. С. 92—104.
 Ярошенко В. Азияропа . // «Вестник Европы». — 2008. — № 21.
 Залыгин С. Поворот // Новый мир 1987, № 1. С. 3—13.
 Рыскулов Д. М. Трансазийский коридор развития: вчера, сегодня, завтра. М. Креативная экономика.. М,: 2012. С. 248
 Рудашевский В. Д., Рыскулов Д. М. Трансазийский коридор развития / НГ-Энергия / Независимая газета. 11.09. 12
 Рыскулов Д. М. Трансазийский торговый путь. Журнал Института экономических стратегий Отделения общественных наук Российской академии наук (ИНЭС). М.: № 6 25.06.2011.
 Рудашевский В. Д., Рыскулов Д. М. Меридиональный Трансазийский коридор развития. Евразийская интеграция в XXI веке. М.: ЛЕНАНД, 2012. С. 200—219.

Ссылки 
 Некоторые материалы о переброске части стока сибирских рек в Среднюю Азию 
 Переброска вод из Сибири в Среднюю Азию (аналитический обзор) 
 Верхотуров Д. Водный миф 
 Вода — как политический инструмент. Позиция Казахстана по каналу Обь-Центр. Азия 
 Кара-Мурза С. Г. Проект «поворота рек» — полигон для отработки подрыва «больших программ» .
 Лебедева Н. А. Отклик на статью С. Г. Кара-Мурзы «Чёрный миф о больших программах» в СССР: от компании против «поворота рек» — к расчленению «империи» .
 

Неосуществлённые в СССР проекты
Крупные незавершённые строительные проекты СССР
Экология СССР
История Казахстана
История Узбекистана
История Сибири
Обь
Иртыш
Аральское море
Проекты каналов России
Межбассейновая переброска воды